Дактил може да означава:

 Дактил, същество от древногръцката митология.
 дактил, елемент в поезията.
 Дактил, малък естествен спътник на астероида 243 Ида.